Венециа́нский карнава́л (также Карнава́л в Вене́ции, , ):
 Венецианский карнавал — костюмированный маскарад, ежегодно проходящий в Венеции начиная с XII века.
 «Венецианский карнавал» — опера-балет Андре Кампра по либретто Жана Реньяра (1699).
 «» — балет Луи Милона на музыку Луи де Персюи и Родольфа Крейцера (1816).
 «Венецианский карнавал» — дивертисмент Мариуса Петипа на музыку Цезаря Пуни на темы Никколо Паганини (1858). 

См. также: 
 «» — опера-балет Андре Кампра (1710).